XXI Чемпионат Европы по самбо 2002 года прошёл 11-12 мая в городе Кунео (Италия).

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;
 Азербайджан
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Женщины

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Боевое самбо

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по самбо
Май 2002 года
Спорт в Италии в 2002 году
Чемпионаты Европы в Италии
Спортивные соревнования в Кунео
самбо
Международные соревнования по самбо в Италии
2002 год в самбо